Lindenborn ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Lindenborn (1891–1964), deutscher Pädagoge, ev. Theologe und Autor
 Heinrich Lindenborn (1706–1750), rheinischer Journalist, Satiriker und Kirchenlieddichter